ЧП — акронім кирилицею з літер Ч, П. Може означати:

кальковані абревіатури з російської мови
 частний предприниматель, частное предприятие (предпринимательство) — див. ПП: приватний підприємець, приватне підприємство.
 чрезвычайное происшествие — надзвичайний випадок.

інше
 Чорноморське пароплавство — Чорноморське морське пароплавство (ЧМП)
 Чорний плащ
  — у Вікіпедії — внутрішнє посилання, яке веде на неіснуючу, тобто ще не створену або вилучену раніше сторінку Вікіпедії.

ru:ЧП